Вертолётоно́сец — разновидность авианосцев, специально предназначенная для несения вертолётов, самолётов ВВП и поэтому не имеющая самолётного взлётно-посадочного оборудования (катапульт, посадочных тросов). Как правило, одновременно является противолодочным либо десантным кораблём. Может иметь в составе авиакрыла несколько самолётов с вертикальным или сверхкоротким взлётом.

Разновидности вертолётоносцев:
 Противолодочный крейсер-вертолётоносец
 Универсальный десантный корабль, в т.ч.
Десантный вертолётный корабль-док

Родоначальниками строительства вертолётоносцев обоих типов были США. Американские и английские крейсера-вертолётоносцы (в том числе передаваемые Франции, Канаде, Австралии, Нидерландам) создавались путём переоборудования из кораблей других типов - лёгких авианосцев, японские - из миноносцев. Специализированные крейсера-вертолётоносцы строили СССР, Франция, Италия. Вертолётоносцы-универсальные десантные корабли, помимо США, с недавних пор строят также Франция, Испания (в том числе для Таиланда), Япония, Южная Корея, Австралия (совместно с Испанией). Также создаёт свои вертолётоносцы-универсальные десантные корабли Россия.

В СССР вертолётоносцы строились только как противолодочные, планировавшееся сооружение десантных вертолётоносцев не состоялось.

Противолодочные крейсера-вертолётоносцы 

Две волны бурного развития подводных сил — во время и после Второй мировой войны — вызвали необходимость усиления противолодочных сил. Особое значение это приобрело к началу 1960-х гг., когда на боевое патрулирование стали выходить атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Одним из путей решения вопроса считался ввод в боевой состав флотов специальных вертолётоносных кораблей, способных вести эффективный поиск ПЛ на большом удалении от берега на достаточно большой акватории. США, располагавшие большим количеством специализированных противолодочных авианосцев, не нуждались в постройке специальных кораблей такого типа, поэтому крейсера-вертолётоносцы появились во флотах европейских стран и СССР. Однако первыми патрулирующими вертолетоносцами стали переоборудованные авианосцы времён второй мировой войны флотов США и Великобритании, которые при этом сохраняли противолодочные самолёты.

Европейские крейсера-вертолётоносцы 

Первым противолодочным вертолётоносцем стал французский противолодочный крейсер «Jeanne d’Arc», вступивший в строй в 1964 году и способный также действовать в качестве десантного вертолётоносца и учебного корабля. В том же году итальянский флот получил два крейсера типа «» и «», а позднее их увеличенную версию «». Последний мог нести на борту до 9 противолодочных вертолётов. Британский флот в 1964-69 гг. перестроил три артиллерийских крейсера типа «Tiger» в , принимавшие по 4 вертолётов. Оценка этого типа кораблей оказалась столь высока, что и будущие лёгкие авианосцы типа «Invincible» первоначально тоже должны были стать крейсерами-вертолётоносцами с авиагруппой из шести тяжёлых вертолетов.

Советские крейсера-вертолётоносцы 
Первые предложения по строительству крейсеров-вертолётоносцев были выдвинуты в 1958 году как попытки спасти от разделки почти готовые крейсера проекта 68-бис за счёт их перестройки в корабли ПЛО с противолодочным вооружением. Однако размеры крейсеров показались тогда командованию ВМФ чрезмерными и разработка проекта 1123 «Кондор» началась в 1960 году с «чистого листа». Первый противолодочный крейсер проекта «Москва» вступил в строй в 1967 году и оказался достаточно эффективным кораблем ПЛО благодаря наличию на борту 14 противолодочных вертолётов и мощной ГАС. Второй крейсер — «Ленинград» — вошёл в состав флота спустя два года. Всю свою службу корабли провели в составе Черноморского флота, действуя обычно в акватории Средиземного моря. Первоначально предполагалось построить серию из 12 крейсеров данного типа, но резкий рост боевых возможностей ракетных атомных ПЛ, особенно в плане дальности стрельбы баллистическими ракетами, вынудил ограничиться двумя кораблями. Строительство третьего крейсера проекта 1123 было отменено в 1968 г. ещё до закладки. Тем не менее, «Кондоры» сыграли важную роль в развитии отечественных авианесущих кораблей.

Десантные вертолётоносцы 

В западной классификации десантным вертолётоносцем () называется десантный корабль, единственным средством высадки десанта у которого является вертолёт.

Первыми десантными вертолётоносцами (и вертолётоносцами вообще) были перестроенные из лёгких авианосцев американские «Sangamon» и британские «» («»), предназначенные для высадки и прикрытия десанта. Последний участвовал в Суэцком кризисе 1956 года.

Первой американской специально сооружённой серией десантных вертолётоносцев стала «Iwo Jima». Французский вертолётоносец «Jeanne d’Arc» имел возможность использования и как десантный.

По опыту эксплуатации стало считаться, что «чистые» десантные вертолётоносцы способны высаживать слишком малое для своего водоизмещения количество десанта в одной волне (нормально 6-8 вертолётов, максимум 12), поэтому их строительство прекращено в пользу вертолётоносных транспортов-доков и универсальных десантных кораблей. Соответственно, в большинстве случаев современные десантные вертолётоносцы имеют официальное наименование универсальных десантных кораблей (в том числе крупные серии «Уосп», «Тарава», «Америка» (США), «Токто» Южной Кореи, «Мистраль» Франции, реже — миноносец-вертолётоносец «Хьюга» Японии).

В Советском Союзе десантными вертолётами был оснащён большой десантный корабль «Иван Рогов» проекта 1174, однако из-за слишком малого числа вертолётов он всё же не мог считаться полноценным вертолётоносцем. Настоящими десантными вертолётоносцами должны были стать корабли проекта 11780, отменённого в связи с распадом СССР.

Список вертолётоносцов 
Эсминец-вертолетоносец «Хьюга» (морские силы самообороны Японии) : водоизмещение 18 тыс. т., длина 197 м.,  ширина 33 м., высота 48 м., скорость хода 30 узлов., авиационная группа: вертолеты 11 ед.

Примечания

См. также 
 Вертолёт
 Авианосец
 Подводный авианосец 
 Воздушный авианосец
 Авианесущий крейсер
 Крейсер
 Противолодочный корабль
 Эсминец
 Фрегат
 Корвет
 Десантный корабль

Ссылки 
 ship.bsu.by/ Энциклопедия кораблей/ Вертолётоносцы проекта 1123
 www.aviaship.info/ Вертолётоносцы
 Эрвин Лангман «Маленькие авианосцы. Большие возможности»

Авианосцы